Bambi peut désigner :

 Bambi, un cerf de fiction créée par l'écrivain autrichien Felix Salten dans son roman Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois (1923).

Adaptations à l'écran 
 Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, roman paru en 1923 ;
 Les Enfants de Bambi (Bambis Kinder, Eine Familie im Walde), roman paru en 1939, suite du  précédent ;
 Bambi, long-métrage d'animation des studios Disney, sorti en 1942 d'après le roman de 1923 avec pour héros Bambi ; 
 Bambi 2, long-métrage d'animation des studios Disney sorti en 2006, basé sur une histoire originale ;

Autres 
 Bambi, un magazine de Disney Hachette Presse pour les 18 mois - 4 ans, inspiré du personnage du dessin animé ;
 Bambi, un manga créé par Atsushi Kaneko ;
 Bambi, une chanson de Prince sur l'album Prince (1979) ; 
 Bambi, EP de l'artiste Baekhyun ;
 Bambi, un prix décerné par le média allemand Burda créé en 1948 ; 
 Bambi (2016), un roman policier de Mons Kallentoft  coécrit par Markus Lutteman ;
 L'effet Bambi et le syndrome Bambi, deux concepts de psychologie liés aux animaux ;
 (15845) Bambi, un astéroïde.

Personnalités 
 Bambi est un des surnoms de Michael Jackson ;
 Bambi est le nom de scène de Marie-Pierre Pruvot, une célèbre artiste transgenre ;
 Luzolo Bambi est un ancien ministre de la république démocratique du Congo.

Voir aussi 
 Bambi, un court métrage de Sébastien Lifshitz sorti en 2013 sur la danseuse Bambi ; 
 Qui a tué Bambi ?, un film français réalisé par Gilles Marchand, sorti en 2003 ;
 Who killed Bambi?, une chanson du double disque 33 tours The Great Rock 'n' Roll Swindle du groupe Sex Pistols ;
 Bambi's Dilemma, un album de Melt-Banana.
 Bambi Banat Beograd, une entreprise agroalimentaire serbe.